Ozolagnia – parafilia (rodzaj fetyszyzmu seksualnego) polegająca na osiąganiu podniecenia zapachem partnera. Istnieją jej różne odmiany, w których bodźcem jest wyłącznie naturalny zapach narządów płciowych partnera, naturalny zapach jego potu lub zapach jego kosmetyków (perfumy, dezodoranty).

Przypisy 

Zaburzenia preferencji seksualnych